Редесилья-дель-Камино () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Айяго. Население — 127 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Бургоса